Porsche Tennis Grand Prix 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, som blev spillet indendørs på grusbaner. Det var 32. udgave af Porsche Tennis Grand Prix, og turneringen var en WTA Premier-turnering på WTA Tour 2009. Kampene blev afviklet i Porsche-Arena i Stuttgart, Tyskland den 27. april – 3. maj 2009.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf de 26 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. To spillere deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Kilder / eksterne henvisninger 
Porsche Tennis Grand Prix  
Sony Ericsson WTA Tour – Porsche Tennis Grand Prix 2009 – Resultater 

WTA Tour 2009
2009